

Patronyme
 Gertrude Elion, (1918-1999), est une pharmacologue et biochimiste américaine.
 Loup-Denis Elion, (1979- ), est un acteur et chanteur d'opéra (ténor) français. 
 Jacques Elion, (1949- ), est un médecin biologiste généticien français.

Homonymie
Homonymie de patronyme